Termenul Bonita înseamnă în limba spaniolă și portugheză frumos, el se poate referi la:

Localități
Moita Bonita,  oraș în Sergipe (SE), Brazilia 
Pedra Bonita, oraș în Minas Gerais (MG), Brazilia.
Vargem Bonita, oraș în Minas Gerais (MG), Brazilia . 
 Barra Bonita (Santa Catarina), oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia .
 Barra Bonita (São Paulo), oraș în São Paulo (SP), Brazilia .
 Lagoa Bonita do Sul, oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia .
 Bonita, California, localitate în SUA

Alte utilizări
 La Isla Bonita (rom. „ Insula frumoasǎ”), un cântec din repertoriul cântăreței americane Madonna.
Bonita Jeanetta Louw (n. 1977), o cântăreață de muzică pop germană.
Bonita, o firmă de produse textile din Hamminkeln, Germania.
 Bonita, un pirat din Caraibe

Vezi și
Bonito